Nejc Dežman (ur. 7 grudnia 1992 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Mistrz świata juniorów z Erzurum z 2012 roku.

W 2011 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w estońskim Otepää, gdzie indywidualnie zajął 39., a drużynowo 5. miejsce. W sezonie 2011/2012 Pucharu Kontynentalnego zdobył swoje pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Swój rekord życiowy, wynoszący 224 metry, ustanowił 19 marca 2017 na Vikersundbakken w Vikersund.

W czerwcu 2019 ogłosił zakończenie kariery.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Dežmana na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Dežmana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kranj – 5 lutego 2011 (3. miejsce)
  Kranj – 4 lutego 2012 (2. miejsce)
  Whistler – 7 grudnia 2017 (2. miejsce)
  Whistler – 8 grudnia 2017 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 Sylwetka skoczka w bazie FIS-u
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1992